Золотович е български род, произлизащ от Калофер, включващ няколко известни стопански, обществени и културни дейци.

 Иван Златин (?-1829)
 Ана Златина – тъща на Тодор Бурмов, баба на Атила Зафиров
 Мария Златина
 Стойна Златина
 Димитър Золотович (1820 – 1894), търговец в Цариград
 Владислав Золотович (?-1911)
 Димитър Золотович (1880 – ?), майор
 Георги Золотович
 Елена Золотович
 Любомир Золотович (1890 – 1945), актьор
 П. Золотович
 Петър Золотович (1893 – 1977), оперен певец, съпруг на оперната певица Мария Милкова-Золотович (1898 – 1983)
 Георги Золотович (1855 – 1927), лекар, зет на Никола Тъпчилещов
 Вера Золотович
 Никола Золотович
 Любомир Золотович (1857 – ?), лекар и дипломат, зет на Георгаки Чалъкоглу
 Елисавета Золотович (?-1948), лекарка
 Георги Золотович (1888 – 1916), поручик
 Борис Золотович
 Димитър Золотович
 Рада Золотович
 Тана Золотович
 Стефан Золотович
 Георги Золотович (1799 – 1881), търговец и общественик в Цариград

Български родове